У́лица Айвазо́вского — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь художника Ивана Константиновича Айвазовского.

Россия 
 Улица Айвазовского — улица в Калининграде.
 Улица Айвазовского — улица в Краснодаре.
 Улица Айвазовского — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Айвазовского — улица в Липецке.
 Улица Айвазовского — улица в Махачкале.
 Улица Айвазовского — улица в Москве.
 Улица Айвазовского — улица в Нижнем Новгороде.
 В Новосибирске:
 Улица Айвазовского.
 Малая улица Айвазовского.
 Улица Айвазовского — улица в Пензе.
 Улица Айвазовского — улица в Ставрополе.
 Улица Айвазовского — улица в Томске.
 Улица Айвазовского — улица в Туле.
 Улица Айвазовского — улица в Екатеринбурге.

Крым 
 Улица Айвазовского — улица в Керчи.
 Улица Айвазовского — улица в Севастополе.
 Улица Айвазовского — улица в Феодосии.

Украина 
 Улица Айвазовского — улица в Виннице.
 Улица Айвазовского — улица в Донецке.
 Улица Айвазовского — улица в Запорожье.
 Улица Айвазовского — улица в Каменском.
 Улица Айвазовского — улица в Луцке.
 Улица Айвазовского — улица в Сумах.
 Улица Айвазовского — улица в Харькове.

Армения /  
 Улица Айвазовского — улица в Ереване.
 Улица Айвазовского — улица в Степанакерте.

Казахстан 
 Улица Айвазовского — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Проспект Айвазовского (Феодосия)
 Переулок Айвазовского (Киев)
 Айвазовское
 Айвазовская
 Айвазовский (значения)